Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (; 12 de octubre de 1855, Kiel, Ducado de Holstein - 21 de enero de 1934, Primkenau, Silesia) fue el cuarto duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Familia y sucesión 

Federico Fernando fue el hijo mayor del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe y sobrino del rey Cristián IX de Dinamarca. Federico Fernando sucedió la jefatura de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y el título de duque a la muerte de su padre el 27 de noviembre de 1885. Cuando el jefe de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg el duque Alberto de Schleswig-Holstein fallecido el 27 de abril de 1931, Federico Fernando se convirtió en le Jefe de la Casa de Oldemburgo y heredó los títulos de Duque de Augustenburgo y Duque de Schleswig-Holstein.

Matrimonio y descendencia 
Federico Fernando se casó con la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, hija del duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y su esposa la princesa Adelaida Victoria de Hohenlohe-Langenburg, el 19 de marzo de 1885 en Primkenau. Federico Fernando y Carolina Matilde tuvieron cinco hijos:

 Su Alteza Princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (31 de diciembre de 1885 - 3 de octubre de 1970).
 Su Alteza Princesa Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (21 de abril de 1887 - 15 de abril de 1957).
 Su Alteza Princesa Elena Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1 de junio de 1888 - 30 de junio de 1962).
 Su Alteza Princesa Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (19 de octubre de 1889 - 11 de junio de 1964).
 Su Alteza Duque Guillermo Federico de Schleswig-Holstein (23 de agosto de 1891 - 10 de febrero de 1965).
 Su Alteza Princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (nacida el 11 de mayo de 1894 - 28 de enero de 1972).

Títulos, tratamientos, honores y armas

Títulos y tratamientos 
 12 de octubre de 1855-19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima el príncipe Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 19 de diciembre de 1863-24 de octubre de 1878: Su Alteza el príncipe Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 24 de octubre de 1878-27 de noviembre de 1885: Su Alteza el príncipe heredero de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 27 de noviembre de 1885-27 de abril de 1931: Su Alteza el duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 27 de abril de 1931-21 de enero de 1934: Su Alteza el duque de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg del siglo XIX
Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Nobles de Alemania del siglo XX

Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana

Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Nacidos en Kiel
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg